Pojem romanizace má vícero zásadních významů:

 romanizace (kultura) – pořímšťování kultury
 romanizace (převod textu) – převod textu zaznamenaného jiným písmem do latinky